Sancho puede referirse a:

Nombre propio
 Sancho (nombre), nombre masculino.

Personas

En la ficción 
 Sancho Panza, personaje de El Quijote, del que deriva la actitud denominada "sanchismo" o "pancismo".
 Don Sancho de Azpeitia, llamado coloquialmente por Miguel de Cervantes, "el vizcaíno". Es el otro Sancho de "El Quijote". Este personaje tiene la particularidad de ser el único contrincante al que don Quijote vence en buena lid.

Reyes y otros títulos de soberanía 
En el Ducado de Vasconia francés es el territorio donde se documentan los primeros personajes llamados Sancho (en euskera, Antso; en francés, Sanche; en gascón, Sans). Después otros Sancho se documentarán en el Reino de Pamplona y, quizás, en Álava. Más tarde aparecerán personajes Sancho en tierras de la actual Rioja. Posteriormente el nombre se extenderá al Reino de Galicia, Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Aragón, Reino de Portugal, etc.

 Duques de Vasconia:

 Sancho I de Vasconia (Sancho López, 778 u 801-812);
 Sancho II de Vasconia (Sancho Sánchez, 836-855/864);
 Sancho III de Vasconia, Mitarra (864-893);
 Sancho IV de Vasconia (Sancho Garcés, 930-c.950);
 Sancho V de Vasconia (Sancho Sánchez, c.950-c.961);
 Sancho VI de Vasconia (Sancho Guillén, 1009-1032).

 Reyes de Pamplona/Navarra:

Sancho I de Pamplona (Sancho Garcés, 905-925);
Sancho II de Pamplona, Abarca (Sancho Garcés, 970-994);
Sancho III de Pamplona, el Mayor (Sancho Garcés, 1005-1035).
Sancho IV de Pamplona, el de Peñalén (Sancho Garcés, 1054-1076).
Sancho V de Pamplona y I de Aragón (Sancho Ramírez, 1076-1094).
Sancho VI de Navarra, el Sabio (1150-1194).
Sancho VII de Navarra, el Fuerte (1194-1234).

 Reyes de Galicia:

Sancho I de Galicia (Sancho Ordóñez, 925-931)
Sancho II de Galicia, de Castilla y de León, el Fuerte (1071-1072).
 
 Reyes de León:

Sancho I de León, el Craso (956-958; 960-966).
Sancho II de León, de Castilla y de Galicia, el Fuerte (1072).

 Condes y Reyes de Castilla:

Sancho I de Castilla, el de los buenos fueros (Sancho García, 995-1017).
Sancho II de Castilla, de Galicia y de León, el Fuerte (1065-1072).
Sancho III de Castilla, el Deseado (1157-1158).
Sancho IV de Castilla, el Bravo (1284-1295).

 Rey de Aragón:

Sancho I de Aragón y V de Pamplona (Sancho Ramírez, 1064-1094);

 Reyes de Portugal:

Sancho I de Portugal, el Poblador (1185-1211).
Sancho II de Portugal, el Capelo (1223-1248).

 Rey de Mallorca:

Sancho I de Mallorca, el Pacífico (1311-1324).

 Conde de Cerdaña y de Provenza:

Sancho I de Cerdaña (1168–1212) y de Provenza (1181–1185).

 Otros:
Abderramán Sanchuelo, dirigente del califato de Córdoba (983-1009).
Sancho de Astarac, conde de Astarac.

Otros personajes 
 Sancho Martínez o Sancho Martínez de Jódar, señor de Jódar, y sus hijos Sancho Sánchez de Bédmar y Sancho Pérez de Jódar (siglo XIII).
 Sancho Manuel de Vilhena, conde de Vilaflor.
 Sancho Gracia, actor español.
 Sancho (mártir y santo) (-851)
 Sancho Dávila, desambiguación.
 Sancho Sánchez, desambiguación.
 Sancho Pérez, desambiguación.

Apellido 
 Juan Bautista Sancho (1772-1830), músico y misionero español.
 Vicente Sancho (1784-1860), político y militar español.
 María Josefa Sancho (1842-1912), religiosa española.
 Fernando Sancho (1916-1990), actor español.
 Pepe Sancho (1944-2013), actor español.

Topónimos 
 Villamartín de Don Sancho
 Puebla de Sancho Pérez
 Islote Sancho
 Collado de Sancho Leza, Nava Sancio, Sancho Navarro, Sanchuruela, Valdesancho, Sanchorana, Valdesanchíñigo, todos ellos, lugares de La Rioja (España).
 Sanchiturri, Sanchoacha, Sanchoburu, Sanchoguachina, Sanchora, Sanchosoro, Sanchu, todos ellos, términos en Álava.
 Sanchosolo, lugar y torre de Vizcaya.
 Pasaia-Ancho o  Pasajes-Ancho, término de Pasajes, en Guipúzcoa.

Apodo 
 Max Stirner, filósofo alemán, es repetidamente citado como Sancho en La ideología alemana, de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes comparaban su metodología con la actitud de Sancho Panza (sanchismo).

Astronomía 
Sancho (planeta), planeta extrasolar a 49 años luz de distancia.

Referencias